Фримод Мартин Зигвальд Йёнсен (; 2 мая 1915, Сандур, Фарерские острова — 1997) — фарерский художник.

Самоучка. Специального образования не получил. В 1930-х годах испытал влияние ряда политических идеологий: марксизма, капиталистической демократии, тоталитарного коммунизма и фашизма. Как и многие ведущие художники, увлёкся идеями, сформулированными в сюрреализме, занимался созданием нового вида магического реализма.

Художник-модернист. Портретист, жанрист, пейзажист.

Персональные выставки состоялись в Торсхавне, Копенгагене и Рейкьявике. Полотна Ф. Йёнсена хранятся ныне в Национальной галерее Фарерских островов в Торсхавне и в парламенте Швеции.

Почта Фарерских островов выпустила серию марок с изображением его картин.

Ссылки 
 Работы художника
Художники-пейзажисты Фарерских островов
Художники-портретисты Фарерских островов
Художники-жанристы Фарерских островов
Сюрреалисты
Родившиеся на Фарерских островах
Умершие на Фарерских островах